Charencey peut faire référence à plusieurs communes communes françaises :
 Charencey, en Côte-d'Or
 Charencey, dans l'Orne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France